Кари-Ен Мос (; Бернаби, Британска Колумбија, 21. август 1967) канадска је глумица.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1980-е
|-
| 1989. || Аутостопер || -{The Hitchhiker}- || двојница || ТВ серија, 1 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| rowspan=2| 1991—1993. || — || -{Dark Justice}- || Тара Макдоналд || ТВ серија, 16 еп.
|-
| — || -{Street Justice}- || Џенифер || ТВ серија, 2 еп.
|-
| rowspan=3| 1992. || — || -{Nightmare Cafe}- || Аманда || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Down the Shore}- || Ненси || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Forever Knight}- || Моника Хауард || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 1993. || Матрикс || -{Matrix}- || Лиз Тил || ТВ серија, главна улога
|-
| — || -{Silk Stalkings}- || Лиса / Лана Банон || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Закон у Лос Анђелесу || -{L.A. Law}- || жена која вози џип || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=4| 1994. || Чувари плаже || -{Baywatch}- || Гвен Браун/Мати Браун || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Doorways}- || Лора || 
|-
| — || -{Flashfire}- || Мередит Нил || 
|-
| — || -{The Soft Kill}- || Џејн Танер || 
|-
| 1994—1995. || Модели || -{Models, Inc.}- || Кери Спенсер || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=2| 1995. || — || -{Terrified}- || Трејси || 
|-
| Човек који не постоји || -{Nowhere Man}- || Карин Столц || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 1996. || Право на југ || -{Due South}- || Ајрин Зуко || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Саботажа || -{Sabotage}- || Луиз Касл || 
|-
| — || -{364 Girls a Year}- || Шарнела Блекстоун || 
|-
| 1996—1997. || -{F/X}- || -{F/X: The Series}- || Лусинда Скот || ТВ серија, 22 еп.
|-
| rowspan=2| 1997. || — || -{Viper}- || Стејси Тејлор || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Lethal Tender}- || Мелиса Вилкинс || 
|-
| 1998. || — || -{The Secret Life of Algernon}- || Меџ Клериси || 
|-
| rowspan=2| 1999. || Матрикс || -{The Matrix}- || Тринити || 
|-
| Нова крв || -{New Blood}- || Ли || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=4| 2000. || Мементо || -{Memento}- || Натали || 
|-
| — || -{The Crew}- || детективка Оливија Нил || 
|-
| Црвена планета || -{Red Planet}- || Кејт Боуман || 
|-
| Чоколада || -{Chocolat}- || Керолајн Клермонт || 
|-
| rowspan=3| 2003. || Матрикс 2 || -{The Matrix Reloaded}- || Тринити || 
|-
| Аниматрикс || -{The Animatrix}- || Тринити (глас) || 
|-
| Матрикс 3 || -{The Matrix Revolutions}- || Тринити || 
|-
| 2004. || Нулти осумњичени || -{Suspect Zero}- || Френ Калок || 
|-
| 2005. || Срећа у малим дозама || -{The Chumscrubber}- || Џери Фолс || 
|-
| rowspan=3| 2006. || Фидо || -{Fido}- || Хелен Робинсон || 
|-
| Минин први пут || -{Mini's First Time}- || Дајен / Минина мајка || 
|-
| Снежни колач || -{Snow Cake}- || Меги || 
|-
| rowspan=3| 2007. || — || -{Normal}- || Кетрин || 
|-
| Параноја || -{Disturbia}- || Џули || 
|-
| — || -{Suspect}- || поручница Чајверс || 
|-
| rowspan=2| 2008. || Свици у башти || -{Fireflies in the Garden}- || Кели Хенсон || 
|-
| — || -{Pretty/Handsome}- || Елизабет Фицпејн || 
|-
| 2009. || Љубав боли || -{Love Hurts}- || Аманда Бингам || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || Незамисливо || -{Unthinkable}- || Хелен Броди || 
|-
| 2011. || — || -{Normal}- || Ен Браун || 
|- 
| 2011—2012. || Чак || -{Chuck}- || Гертруда Вербански || ТВ серија, 4 еп.
|-
| rowspan=2| 2012. || Борба ножевима || -{Knife Fight}- || Пенелопи Нелсон || 
|-
| — || -{Silent Hill: Revelation}- || Клаудија Вулф || 
|- 
| 2012—2013. || Вегас || -{Vegas}- || Кетрин О’Конел || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=2| 2013. || — || -{Treading Water}- || психијатрица || 
|-
| — || -{Compulsion}- || Сафрон || 
|-
| rowspan=5| 2014. || — || -{The Clockwork Girl}- || Адмирал Велс (глас) || 
|-
| Помпеја || -{Pompeii}- || Аурелија || 
|-
| Змајево гнездо: Зора ратника || -{Dragon Nest: Warriors' Dawn}- || Елена (глас) || 
|-
| Без граница || -{Crossing Lines}- || Аманда Ендруз || ТВ серија, 4 еп.
|-
| Слонова песма || -{Elephant Song}- || Оливија || 
|-
| rowspan=2| 2015. || — || -{Pirate's Passage}- || Керстин Хокинс (глас) || 
|-
| Франкенштајн || -{Frankenstein}- || Елизабет || 
|- 
| 2015—2019. || Џесика Џоунс || -{Jessica Jones}- || Џери Хогарт || ТВ серија, 34 еп.
|- 
| rowspan=4| 2016. || Дердевил || -{Daredevil}- || Џери Хогарт || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| Мушкарац тражи жену || -{Man Seeking Woman}- || Џоун Дилон || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| Мозак у пламену: Месец дана лудила || -{Brain on Fire}- || Рона Нак || 
|- 
| Људска врста || -{Humans}- || Атина Мороу || ТВ серија, 8 еп.
|- 
| rowspan=3| 2017. || — || -{The Bye Bye Man}- || детективка Шо || 
|- 
| Гвоздена Песница || -{Iron Fist}- || Џери Хогарт || ТВ серија, 3 еп.
|- 
| Браниоци || -{The Defenders}- || Џери Хогарт || мини-серија, 1 еп.
|- 
| 2019—2020. || Причај ми причу || -{Tell Me a Story}- || Ребека Пруит || ТВ серија, 10 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|- 
| 2021. || Матрикс: Ускрснућа || -{The Matrix: Resurrections}- || Тринити / Тифани || 
|- 
| 2022. || — || -{Chocolate Lizards}- || Феј || 
|- 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Канадске глумице
Биографије живих особа